Recess puede referirse a:

Entretenimiento 
 Recess, serie de televisión animada estadounidense de 1997 creada por Paul Germain y Joe Ansolabehere, producida por Walt Disney Television Animation

Música

Álbumes 
 Recess (2014), álbum de Skrillex

Canciones 
 «Recess», canción de Skrillex, Kill the Noise, Fatman Scoop y Michael Angelakos
 «Recess», canción de Melanie Martinez del álbum K-12
 «Recess», canción de Muse del álbum Hullabaloo Soundtrack